Zde je seznam zaniklých sídel v Chorvatsku. Jsou zde uvedena ta sídla, v nichž v roce 2021 trvale žilo 0 obyvatel. Jsou zde uvedena pouze sídla, u kterých bylo v roce 2021 provedeno sčítání lidu.

V roce 2021 se na území Chorvatska nacházelo celkem 192 neobydlených vesnic, z nich nejvíce bylo v Přímořsko-gorskokotarské župě, následovala Karlovacká, Požežsko-slavonská a Istrijská župa. Nejvíce neobydlených sídel se nachází v opčinách Brestovac, Brod Moravice, Delnice, Glina, Ozalj a Skrad.

Odkazy

Reference 

Zaniklá sídla v Chorvatsku
Chorvatské seznamy